WAIS (test inteligencji) – Wechsler Adult Intelligence Scale
 WAIS (informatyka) – Wide Area Information Server